Rio Jatoba kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Jatobá (periodiskt vattendrag), Bahia, 
 Rio Jatobá (vattendrag i Brasilien, Rio Grande do Norte), 
 Rio Jatobá (vattendrag i Brasilien, Mato Grosso), 

Robotskapade Brasilienförgreningar